Николай Иванович Ходенко (1926 — 1959) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 626-го стрелкового полка (151-я стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт). Герой Советского Союза (1944). На момент присвоения звания Героя — младший лейтенант, впоследствии — лейтенант.

Биография 
Ходенко Николай Иванович родился 22 февраля 1926 года в селе Пшада Геленджикского района Черноморского округа Кубано-Черноморской области в семье крестьянина. В семилетнем возрасте вместе с родителями мальчик переезжает в Архипо-Осиповку. Затем они переехали в город Новороссийск.

Окончил начальную среднюю школу в Архипо-Осиповке, работал шофёром в Новороссийске.

В Красной Армии с мая 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 года.

В 1944 окончил курсы младших лейтенантов. Командир взвода 626-го стрелкового полка, комсомолец.

Подвиг 
Отличился в боях за населённые пункты Картал, Эмке, Иклад и другие (Венгрия). 28 декабря 1944 года в бою за село Анна (район города Будапешта) его взвод отбил три контратаки превосходящих сил пехоты и танков противника, уничтожив до 120 солдат и офицеров и 3 танка.

Из наградного листа на Н. И. Ходенко:

«В боях в Венгрии за населенные пункты НИЖ.КАРТАЛ, ЭМШЕ, ИКЛАД, САДА, ХЕЛВЕТИЯ, Асодского района Будапештского округа т. ХОДЕНКО, командуя стрелковым взводом, проявил себя храбрым, бесстрашным офицером. За период с 5.12.44 года по 28.12.44 года взвод под его руководством взял в плен 300 немецко-венгерских солдат и офицеров, уничтожил 8 станковых и 5 ручных пулеметов с их расчетами, взял в плен 2 орудийных расчета с орудиями, 5 минометов и обоз с боеприпасами.
26.12.44 года в бою за село Арпад 5 района города Будапешта проявил исключительное геройство и отвагу, с меньшими силами, чем у противника, вступил с превосходящими силами противника, в результате боя уничтожил до 50 немцев, 25 взял в плен, уничтожил 2 станковых пулемета и ручными гранатами подбил бронетранспортер противника. 28.12.44 года в бою за село АННА 5 района города БУДАПЕШТА взвод т. ХОДЕНКО отбил три контратаки пехоты и танков противника, в этом бою уничтожил до 120 немецко-венгерских солдат и офицеров, подбито 3 вражеских танка, из которых один подбил лично сам т. ХОДЕНКО.

За героизм, проявленный в боях с немецко-венгерскими захватчиками младший лейтенант ХОДЕНКО достоин присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Командир 626 стрелкового Краснознаменного полка
полковник ПЕШКОВ

29 декабря 1944 года»
В 1946 году женился. С 1949 года лейтенант Ходенко — в запасе. Вернулся в родное село.

Работал в колхозе на родине. Чтобы обеспечить растущую семью, Николай уехал работать на Дальний Восток, где в то время шло освоение Южно-Сахалинских земель. Работал шофёром.

Трагически погиб в 1959 году в результате несчастного случая на производстве. Там же, под Южно-Сахалинском, должен был обрести своё последнее пристанище. Но семья похоронила его в посёлке Архипо-Осиповка.

Дети — дочь Лидия и сын Виктор.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 28 апреля 1945 года за героизм, проявленный в боях на подступах к городу Будапешту и за его взятие (медаль № 6869);
 орден Ленина;
 орден Красной Звезды;
 медали.

Память 

 
 Его имя увековечено на мемориальной арке в Краснодаре.
 Его имя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 На его могиле установлен надгробный памятник.
 В преддверии празднования 65-летия Великой Победы в Архипо-Осиповке был установлен его бюст (скульптор Елена Мунс).
 Его именем названа улица в Геленджике и площадь в Архипо-Осиповке.
 Его именем названа средняя школа №20 в селе Пшада

Литература 
 Кравченко И. Приказ был выполнен //Прибой. — 1965. — 9 мая. — С. 4.
 Кравченко И. Юный герой //Кубани славные сыны: Кн. 1. — 1963. — С. 268-271.

Примечания

Ссылки 
 
 Ходенко Николай Иванович на сайте Gelmore.ru.
 Семнадцатилетний командир.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные в Краснодарском крае